Александр Петрович Сердюк (Шульц) (1906, Николаев, Херсонская губерния, Российская империя — февраль 1965 Москва, СССР) — советский футболист, нападающий.

Игровая карьера 
Выступал за николаевские команды «НСК», «Профинтерн», «Желдор», «Райком металлистов». Выступал в сборной города. В 1927 году в составе николаевской команды стал серебряным призёром чемпионата УССР По итогам турнира был включён в состав символической второй сборной Украины. В следующем году Сердюк в составе николавцев стал бронзовым призёром. В том же году по приглашению бывшего николаевца Ассира Гальперина отправился с другими игроками сборной города Михаилом Печёным и Михаилом Денисовым в Тбилиси в накануне созданный клуб «Динамо».

В августе 1928 года после одного из первых матчей киевского «Динамо», проигранного московским одноклубникам 2:6, киевляне решили искать усиление в клубах других городов. Так Денисов, Печёный и Сердюк надели футболки киевского клуба. В мае—июне 1931 года девять динамовцев были привлечены в состав сборной Киева для участия в очередном чемпионате Украинской ССР, который состоялся в столице советской Украины — Харькове. В турнире принимали участие команды восьми городов. Киевляне обыграли футболистов Днепропетровска — 4:0, Кадиевки — 3:1, а в финале — сборную Харькова, чемпиона предыдущих 6 розыгрышей турнира, — 3:1. Впервые чемпионами Украины стали киевляне, а в их составе Сердюк и Денисов.

В 1933 году в рамках первенства ДСО «Динамо» в Киеве состоялся матч открытия стадиона «Динамо». Сердюк был одним из участников этого исторического события.

В начале 1934 году вернулся в Николаев. В 1937 году в составе «Судостроителя» дебютировал в Кубке и в чемпионате СССР. 24 августа 1937 года в городе Иваново забил местному «Спартаку» первый гол «Судостроителя» в чемпионатах СССР.

Перешёл на тренерскую работу. Возглавлял местную команду «Спартак». В 1948 — «Судостроитель». Как тренер «корабелов» не преуспел — под его руководством команда проиграла 6 матчей из 6, после чего Сердюк был уволен. Продолжил работу в ДЮСШ города Николаева. В 50-х годах тренировал николаевский «Строитель», завоевавший в 1954 году бронзу чемпионата УССР.

Проживал в Николаеве. Умер во время одного из тренерских совещаний в Москве. Похоронен в Николаеве.

Достижения 
 Чемпионат УССР:
 Чемпион (1): 1931
 Серебряный призёр (1): 1927.
 Бронзовый призёр (2): 1928, 1954 (как главный тренер).

Прозвище 
По одной из версий, прозвище «Шульц» Александр получил после выступления в николаевском цирке латышского борца среднего веса Кристиана Вейланда-Шульца, отличавшегося блестящей техникой.

Примечания

Литература 
 Двойнисюк А. Л., Кутовой Б. И. Футбольный Николаев. — Николаев: Атолл, 2008. — 488 с., илл., ISBN 966-8147-83-9

Ссылки 
 Статистика на сайте footbook.ru

Футбольные тренеры СССР
Игроки ФК «Николаевский спортивный клуб»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Динамо» Киев
Тренеры ФК «Николаев» Николаевская область